Bythocaris är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Sars 1870. Bythocaris ingår i familjen Hippolytidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Bythocaris